Las siglas UNT hacen referencia a varios artículos:

Universidades
Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina;
Universidad del Norte de Texas, en Estados Unidos;
Universidad Nacional de Trujillo, en Perú;
Universidad Nacional de Tumbes, en Perú;

Sindicatos y partidos
Unión Nacional de Trabajadores, varios sindicatos;
Un Nuevo Tiempo, partido político venezolano.